Schem ist der Name folgender Personen:

 Seckel Löb Wormser (Baal Schem von Michelstadt, Wunderrabbi von Michelstadt; 1768–1847), Rabbi und Gelehrter
 Schem Tov, auch Schem Tow oder Schem-Tow, hebräischer Name, siehe dort

Schem ist 
 der Name einer Stadt in Kasachstan, siehe Schem (Kasachstan)

Siehe auch:
 HaSchem (Ha-Schem), im orthodoxen Judentum gängige Bezeichnung für Gott. Der Ausdruck stammt aus dem Hebräischen und bedeutet wörtlich: „Der Name“.
 Sem (Bibel), ältester der drei Söhne Noahs
 Schemm
 Shem